Сергазы Кабиевич Баймухаметов (, род. 23 апреля 1936; , Алматинская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский крупный организатор угольной промышленности, талантливый горный инженер и учёный,  (1990). Лауреат Государственной премии СССР (1975).

Биография 
Сергазы Кабиевич Баймухаметов Родился в 1936 году на станции Уштобе Каратальского района Алматинской области. Происходит из рода таракты племени аргын.

В 1958 году окончил горный факультет Казахского горно-металлургического института по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».

В 1990 году защитил почётное учёное звание доктора технических наук, тема диссертации: «Разработка способов управления вентиляцией и газовыделением в шахтах для обеспечения безопасных условия интенсивной добычи угля».

С 1979 по 1992 годы — горный мастер, начальник участка, главный инженер, директор шахты комбината «Карагандауголь» и главный инженер, директор производственного объединения «Карагандауголь».

С 1992 по 1994 годы — занимал руководящие должности гос. холдинговой компании «Комир».

С 1996 года — технический директор угольного департамента АО «Испат Кармет».

Автор монографии: «Прогрессивные технологии выемки пожароопасности пластов с кремотогным проветриванием» (1989), «Предупреждение самонагревания и тушение эндогенных пожаров в выработанным пространстве» (1991) и др.

Награды и звания 
 1975 — Государственная премия СССР в области науки и техники за наиболее эффективное использование новой горной техники.
 1979 — Премия Совета Министров СССР за разработку и широкое внедрение бесцеликовой технологии выемки.
 1980 — Премия имени академика А. А. Скочинского за работу «Разработка и внедрение комплексного способа дегазации разрабатываемых пластов с применением гидроразрыва»
 1998 — Орден Дружбы (Россия) за большой личный вклад в развитие угольной промышленности России, укрепление дружественных отношений и сотрудничества между народами
 Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденами «Октябрьской Революции», «Трудового Красного Знамени» и медалями.
 Награждён Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР и др.
 Почётное звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

Примечания

Литература 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Шахтёры Казахстана
Шахтёры СССР
Инженеры Казахстана
Почётные шахтёры СССР
Почётные горняки СССР